TAKRAF ist der Name folgender (ehemaliger) Unternehmen:

 Kombinat TAKRAF, ein Unternehmen für Tagebaugeräte und Massengutumschlagsanlagen in der DDR, siehe TAKRAF (Kombinat)
 MAN TAKRAF Fördertechnik GmbH, heute als TAKRAF GmbH Teil der Tenova Group

Abkürzung